Het tennistoernooi Australian Open werd in 1994 bij de mannen voor de 82e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Pete Sampras won het toernooi voor de eerste keer door in de finale zijn als negende geplaatste landgenoot Todd Martin met 7-6(4) 6-4 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Australian Open
ITF-toernooi in 1994